Wenczel ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Wenczel (* 1945), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Michael Wenczel (* 1977), deutscher Fußballspieler